Oakland Athletics är en professionell basebollklubb i Oakland i Kalifornien i USA som spelar i American League, en av de två ligorna i Major League Baseball (MLB). Klubbens hemmaarena är Ringcentral Coliseum.

Klubben är den näst mest framgångsrika i American Leagues historia med 15 ligatitlar. Bara New York Yankees är bättre (Yankees har hela 40 ligatitlar).

Historia 
Klubben grundades 1901 i Philadelphia i Pennsylvania under namnet Philadelphia Athletics. 1955 flyttades klubben till Kansas City i Missouri och bytte namn till Kansas City Athletics. 1968 flyttade man till Oakland och tog det nuvarande namnet Oakland Athletics.

1901–1950, i hela 50 år, hade Athletics samma tränare, Connie Mack.

2008 påbörjades diskussioner om att flytta klubben igen, denna gång till San Jose, bara cirka 50 kilometer söder om Oakland. Konkurrenten i National League, San Francisco Giants, motsatte sig dock flytten och hävdade att de hade ensamrätt till San Jose-området. I juni 2013 stämdes MLB av staden San Jose där staden ifrågasatte MLB:s rätt att hindra klubben från att flytta till San Jose, en rätt som grundade sig i MLB:s undantag från USA:s konkurrenslagar. Domstolen gav dock MLB rätt när den meddelade sitt beslut i oktober 2013. Staden överklagade, men förlorade igen i januari 2015. Under tiden arbetade politiker och affärsmän i Oakland för att klubben skulle stanna kvar och föreslog en plats där man kunde bygga en ny arena. Klubbens hyreskontrakt med dåvarande arenan skulle gå ut efter 2015 års säsong och under början av 2014 förkastade klubben ett förslag till förlängning av avtalet i tio år, men i juli samma år kom dock parterna överens om en sådan förlängning, alltså till och med 2024. Efter detta började klubben undersöka möjligheten att bygga en ny arena, specifikt utformad för baseboll, på den plats där den dåvarande arenan fanns. I september 2017 offentliggjordes planer på en ny arena vid Lake Merritt nära Oaklands centrum, men bara tre månader senare avbröt landägarna alla samtal med klubben. Athletics nästa förslag var en ny arena vid Howard Terminal med en kapacitet på 35 000 åskådare. Projektets miljökonsekvensbeskrivning, som presenterades i december 2021, godkändes av staden i februari 2022.

Hemmaarena 

Hemmaarena är Ringcentral Coliseum, invigd 1966 (av Oakland Raiders i amerikansk fotboll). Arenan är numera gammal och sliten och lämpar sig inte särskilt väl för baseboll, vilket är ett av skälen till att klubben velat flytta från Oakland eller bygga en ny arena (se ovan). I Kansas City spelade man i Municipal Stadium. Under tiden i Philadelphia höll man först till i Columbia Park (1901–1908) och sedan i Connie Mack Stadium (1909–1954).

Spelartrupp

Fotogalleri

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 

 
 Sportslogos.net